Цибу́льский, Цыбульский () — польская фамилия; женская форма:  (Цыбульская).

Известные носители 
 Цибульский, Андриан Алексеевич (род. 1969) — Заслуженный тренер Республики Беларусь по биатлону, Председатель Белорусской федерации биатлона, главный тренер Национальной сборной Беларуси по биатлону в 2013—2016.
 Цибульский, Арсений (1671—1722) — композитор Великого княжества Литовского.
 Цибульский, Войцех (1808—1867) — польский лингвист, профессор, участник Ноябрьского восстания, член прусского Национального собрания и прусского ландтага в Берлине в 1849—1852.
 Цибульский, Гжегож (род. 1951) — многократный чемпион Польши по прыжкам в длину.
 Цибульский, Захарий Михайлович (1817—1882) — томский купец-золотопромышленник, первый «Почётный гражданин Томска».
 Цибульский, Збигнев (1927—1967) — польский актёр.
 Цибульский, Мечислав (1903—1984) — польский актёр.
  (род. 1955) — польский политик, депутат сейма 5-го и 6-го созывов.
 Цибульский, Юлиан (1859—1924) — львовский архитектор.
 Цыбульский, Александр Витальевич (род. 1979) — российский государственный деятель. Губернатор Архангельской области.
 Цыбульский, Владимир Васильевич (1908/1909—1992) — русский востоковед, историк науки, доктор географических наук, профессор.
 Цыбульский, Гжегож (род. 1951) — польский легкоатлет.
 Цыбульский, Иван Денисович (1771—1837) — русский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Цыбульский, Константин Петрович (род. 1956) — член Союза писателей Беларуси, поэт-песенник.
 Цыбульский, Леонид Ефимович (1949—2016) — советский и украинский тренер по дзюдо, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, заслуженный тренер Украины.
 Цыбульский, Марк Исаакович (род. 1958) — советский и американский врач-психиатр, писатель.
 Цыбульский, Наполеон Осипович (1854—1919) — польский и русский медик, преподаватель Краковского университета.
 Цыбульский, Николай Степанович (1920—1943) — Герой Советского Союза (посмертно).
 Цыбульский, Степан Осипович (1858 — после 1933) — русский филолог и редактор.

См. также 
 Цибульскис, Оскарс (род. 1988) — латвийский хоккеист.

Примечания